

Codici 
 NLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nelson Lagoon (Alaska) (Stati Uniti)
 NLG – vecchio codice valutario ISO 4217 del Fiorino olandese (sostituito dall'Euro), ex valuta dei Paesi Bassi

Aziende 
 NLG (North London Garages) – casa motociclistica inglese attiva del distretto di Highbury a Londra, dal 1908 al 1915